Плей-офф Кубка Либертадорес 2014 включает в себя стадии 1/8 финала, четвертьфинала, полуфинала и финал, который состоит из двух матчей. На каждой стадии команды играют друг с другом дома и в гостях. Команда, имеющая на основе общей таблицы классификации больший посев, проводит ответный матч дома. Команда, которая забившая по сумме двух матчей больше голов, проходит в следующую стадию.

Участники

Таблица классификации 
Для определения пар 1/8 финала команды по итогам второго этапа делятся на победителей групп и занявших вторые места. Командам, занявшим первые места, в зависимости от количества набранных очков присваиваются номера от 1 до 8, а командам, занявшим 2 места — от 9 до 16. Команда, получившая наибольший посев, получает в соперники 16-ю команду, 2-я команда — 15-ю, и так далее.

Сетка

1/8 финала

Пара A 

«Насьональ» (Асунсьон) побеждает с общим счётом 3:2.

Пара B 

Общий счёт — 1:1. «Сан-Лоренсо» побеждает в серии послематчевых пенальти со счётом 4:2.

Пара C 

«Ланус» побеждает с обшим счётом 4:1.

Пара D 

«Атлетико Насьональ» побеждает с общим счётом 2:1.

Пара E 

Общий счёт — 2:2. «Дефенсор Спортинг» побеждает в серии послематчевых пенальти со счётом 4:2.

Пара F 

Общий счёт — 3:3. «Боливар» побеждает по правилу гола, забитого на чужом поле.

Пара G 

«Крузейро» побеждает с общим счётом 3:1.

Пара H 

«Арсенал» побеждает с общим счётом 1:0.

Четвертьфиналы

Пара S1 

«Насьональ» (Асунсьон) побеждает с общим счётом 1:0.

Пара S2 

«Сан-Лоренсо» побеждает с общим счётом 2:1.

Пара S3 

«Боливар» побеждает с общим счётом 2:1.

Пара S4 

«Дефенсор Спортинг» побеждает с общим счётом 3:0.

Полуфиналы

Пара F1 

«Насьональ (Асунсьон)» побеждает с общим счётом 2:1.

Пара F2 

«Сан-Лоренсо» побеждает с общим счётом 5:1.

Финал 

Первый матч

Ответный матч

«Сан-Лоренсо» побеждает с общим счётом 2:1.

Ссылки 
 Кубок Либертадорес на сайте КОНМЕБОЛ 
 Статистика, календарь
 Фотографии команд, турнирные таблицы, расписание игр, результаты матчей

2014